

Geografia

Germania 
 Speicher – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Verbandsgemeinde Speicher – comunità amministrativa con capoluogo Speicher

Svizzera 
 Speicher – comune (Canton Appenzello Esterno)

Persone 
 Georges Speicher (1907-1978) – ciclista francese